Comunas francesas
Montjoi (Aude) — no Languedoque-Rossilhão
Montjoi (Tarn-et-Garonne) — em Midi-Pirenéus

Desambiguações de topônimos